Транспортировка животных — это преднамеренное перемещение животных на транспорте. Общие категории перевозимых животных включают домашний скот, предназначенный для продажи или убоя; зоологические образцы; лабораторные животные; скаковые лошади; домашние животные; и спасение или переселение диких животных.

Способы транспортировки животных сильно различаются от вида к виду.

История 

Люди перевозили животных для самых разных целей на протяжении тысячелетий, сохранилось множество сообщений о транспортировке животных из древнего мира. Животных перевозили для римских цирков и для использования в бою. Двумя хорошо известными историческими примерами животных, перевезенных между странами, являются слон Ханно и носорог Дюрера.

Позже животных перевозили из Нового Света в Европу для изучения и интродукции.

В течение XX века транспортировка животных была сосредоточена на перемещении животных ради пищи, исследований, развлечений и сохранения редких видов. Во многих странах транспортировка животных регулируется законодательством. В Европе они регулируются директивой Европейского совета, принятой в 2007 году, а также соответствующим законодательством, принятым в странах-членах ЕС, в том числе в Англии, посредством Указа 2006 «О защите животных (транспорт)» («WATEO 2006»); и «эквивалентным национальным законодательством Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии». Ассоциация перевозки животных была создана в 1976 году заинтересованными сторонами для разработки передовых методов и предоставления информации тем, кто занимается транспортировкой животных.

В июне 2020 года Европейский парламент проголосовал за создание комиссии по расследованию перевозки живых животных через Европейский Союз и вывоза за его пределы.

Домашние животные 
Особенно часто транспортируется скот, предназначенный для продажи или убоя, скаковые лошади и домашних животные-компаньоны. Важно избежать травмирования или гибели животного при транспортировке.

Лабораторные животные 
Институт исследований лабораторных животных Национального исследовательского совета США разработал руководство по транспортировке животных.

Животные для зоопарков 

Дикие животные часто перевозятся для демонстрации в зоопарках. Перевозка некоторых из них сопряжена со специфическими трудностями.

Слоны 
Слонов регулярно перевозят в цирки и в качестве рабочей силы, но между зоопарками их перевозят реже. Исторически сложилось так, что боевых слонов перевозили из их родных мест на поля сражений по всему древнему миру. Птолемей II Филадельф в III веке  специально для этой цели строил корабли.

Цирковых слонов исторически перевозили в цирковых поездах.

В наше время транспортировка слонов часто вызывает споры. В 2013 году генеральный директор зоопарка Торонто заявил, что «независимо от вида транспорта, наземного, воздушного или железнодорожного, существуют риски, связанные с перемещением слонов». Зоопарк не смог окончательно определить способ транспортировки трёх слонов в заповедник в Калифорнии. Другой член правления зоопарка Торонто отметил, что если слон впадает в панику во время перевозки по воздуху, «его, возможно, придётся усыпить».

Жирафы 

Жирафов обычно перевозят в контейнерах или ящиках, изготовленных по индивидуальному заказу, с учётом их роста.

В 2013 году 15-месячная самка жирафа Накуру была перевезена из Новой Зеландии в австралийский Мельбурн. Её поместили в специальный 4,2-метровый ящик и перевезли по морю на грузовом судне. В соответствии с требованиями австралийского законодательства, Накару была помещена на карантин на срок 30 дней в зоопарке Верриби на открытом воздухе, прежде чем её снова перевезли на грузовике в зоопарк Мельбурна примерно в 30 километрах от него.

Ранее в 2013 году Тонда, трёхлетний самец ростом 4,3 метра, был переведён из зоопарка Пейнтона в зоопарк Чессингтона (оба в Англии). Этот 322-километровый переезд был выполнен голландской компанией, специализирующейся на перевозке животных, с использованием специально построенного прицепа с регулируемой крышей.

Львы 
Львы представляют особые проблемы при транспортировке из-за своего размера и опасности, которую они представляют для людей. Чтобы перевезти двух львов из Марокко в Германию, одна специализированная компания по транспортировке животных решила перевезти животных по суше, через Гибралтар, Испанию и Францию, а не по воздуху. Транспортное средство, которое они использовали, было значительно модифицировано усиленной подвеской и амортизаторами.

В 2013 году южноафриканский зоолог привлёк внимание средств массовой информации к тому, что перевёз 27 львов, в основном взрослых особей, в своём фургоне Mercedes-Benz Sprinter, чтобы перевезти их из одного парка дикой природы в другой.

Тапиры 
Тапиры связаны с лошадьми и носорогами, они квалифицируются Министерством сельского хозяйства США как «толстокожие» (наряду со слонами, носорогами и бегемотами) с целью транспортировки и импорта. Взрослых тапиров нельзя содержать вместе, а молодняк нельзя разлучать с их матерями в течение первого года жизни — таким образом, транспортировка молодых тапиров представляет значительные трудности.

В 2008 году трёхлетнего тапира Ромео перевезли из Коста-Рики в Нэшвилл, штат Теннесси. Ромео был первым животным, законно покинувшим страну, и первым тапиром, перевезённым в Соединённые Штаты за более чем 20 лет. Специально сконструированная клетка использовалась для перевозки тапира на грузовом самолёте, а саму транспортировку контролировали сотрудники зоопарка Нэшвилла.

В 2013 году Тимми, 400-фунтовый тапир Бэрда, страдавший от ушных инфекций, был отправлен службой FedEx из Флориды в Лос-Анджелес в рамках программы разведения. После поездки его продержали на карантине 30 дней.

Аквариумные животные 
Существует два метода перемещения крупных морских млекопитающих — влажная транспортировка, при которой животное содержится в большом резервуаре с водой, и сухая транспортировка, при которой животное помещается в мягкую перевязь и поддерживается в спокойном, влажном и прохладном состоянии. Выбор влажного или сухого транспорта зависит от размера перевозимого животного и расстояния, которое необходимо преодолеть.

Косатки 

Транспортировка косаток была определяющей для сюжета популярного фильма «Освободи Вилли». Кейко, сыгравшую роль Вилли, в фильме перевозили на трейлере, хотя в действительности на съёмки в океанариум побережья Орегона её доставили по воздуху службой United Parcel. Когда в 1998 году её перевозили на острова Вестманнаэйяр в Исландии, её погрузили в транспортный самолет C-17 ВВС США.

Другие киты 
Самым крупным когда-либо перевозившимся животным, был Джей-Джей, молодой серый кит, весивший  и длиной . Его поместили на изготовленную на заказ транспортную стропу и подняли краном на 40-футовый прицеп с подкладкой из пеноматериала, а затем снова с помощью крана отпустили рядом с Пойнт-Лома. FedEx отправила как минимум семь китов в аквариумы на стропах внутри металлических контейнеров, содержащих ровно столько воды, чтобы киты оставались влажными.

Ластоногие 
Считается, что транспортировка ластоногих проще, чем китообразных, поскольку ластоногие ведут полуводный образ жизни и могут долгое время находиться вне воды, если содержатся в прохладном и влажном состоянии. Охлаждение транспортируемого ластоногого может осуществляться с помощью распыления воды или помещения постепенно тающего льда над контейнером.

Перевозка домашних животных

Самолётом 
Авиакомпании различаются в своей политике в отношении перевозки домашних животных: одни разрешают перевозку домашних животных в пассажирском салоне, другие настаивают на том, чтобы их перевозили в тех же отсеках, что и багаж, почту и другие грузы. Эти отсеки могут находиться под давлением и могут поддерживаться в постоянном диапазоне температур. Американская ассоциация хорьков, например, предлагает советы по политике девятнадцати различных перевозчиков.

Существуют специализированные компании по перевозке животных воздушным транспортом, организующие отдельные чартеры для крупных и крупногабаритных проектов перевозки животных с привлечением сопровождающих ветеринаров для обеспечения безопасности и комфорта животных-пассажиров. Эти компании часто заказывают самолёты для крупномасштабных проектов по переселению зоопарков, перевозя множество экзотических животных.

Споры 
В 2018 году авиакомпания United Airlines признала, что заставила поместить домашнее животное в багажное отделение, что привело к смерти животного. Всего два дня спустя другая собака на борту рейса United была ошибочно отправлена в Японию вместо предполагаемого пункта назначения в Канзас-Сити.

Похожий инцидент произошёл в марте 2018 года, когда Delta Air Lines отправила щенка в Солт-Лейк-Сити вместо предполагаемого пункта назначения в Бойсе.

Паспорта 
В 2004 году были приняты изменения в законодательстве ЕС позволившие беспрепятственно перевозить хорьков, как и кошек и собак ранее, в пределах границ Европейского Союза.

В настоящее время схема паспортов домашних животных ЕС распространяется только на кошек, собак и хорьков, вакцинированных от бешенства и оснащённых электронными микрочипами. На данный момент в ЕС нет общего законодательства, регулирующего перевозку других домашних животных, при этом разные государства-члены применяют разные правила.

См. также 
 
 Путешествие с домашними животными
 
 Такси для домашних животных
 
  (1968, пересмотрена в 2003)

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Грузоперевозки по типу груза
Животные
Здания и сооружения, используемые для содержания животных